Antipositivisme, de stelling dat de werkelijkheid niet gekend kan worden middels de wetenschappelijke methode
 Pessimisme, van het slechtste uitgaan